

Patronymes 
 Amable Ricard (1828-1876), homme politique français.
 Anouk Ricard (née en 1970), illustratrice et auteur de bandes dessinées française.
 Auguste Ricard de Montferrand (1786-1858), architecte français.
 Benjamin Ricard (1978-), champion du monde de danse swing acrobatique canadien.
 Bruno Ricard (né en 1966), scénariste de bande dessinée français.
 Colas Ricard (né en 1971), cinéaste français.
 Dominique Ricard (1741-1803), traducteur français.
 Étienne Pierre Sylvestre Ricard (1771-1843), général français et pair de France.
 Eugénie Ricard (née en 1986), véliplanchiste française de l'équipe de France de voile olympique.
 Francis Ricard (né en 1947), poète français.
 François Ricard (1947-2022), essayiste et professeur de littérature canadien.
 François-Isidore de Ricard (1779-1849), homme politique français.
 Georges-Antoine Ricard (né vers 1740), négociant français, régent de la Banque de France.
 Gabriel Ricard de Séalt (1752-1802) avocat français, député des États-Généraux de 1789, puis préfet.
 Gustave Ricard (1823-1873), peintre français.
 Hamilton Ricard (né en 1974), footballeur colombien.
.
 Jean-François Ricard (1924-2006), connu sous le pseudonyme Jean-François Revel, philosophe, écrivain et journaliste français.
 Jean-François Ricard (né au ), juge français spécialisé dans la lutte anti-terrorisme.
 Jean-Pierre Ricard (né en 1944), prélat français, cardinal-archevêque de Bordeaux et ancien président de la Conférence des évêques de France (CEF).
 Joseph-Barthélemy de Ricard (1787-1867), général français, père de Louis-Xavier de Ricard.
 Joseph-Honoré Ricard (1880-1948), ministre français de l'Agriculture en 1920-1921.
 Jules Ricard (1848-1903), romancier et dramaturge français.
 Louis Ricard (1839-1921), ministre français de la Justice en 1892 et 1895.
 Louis-Étienne Ricard (1740-1814), homme politique français.
 Louis-Xavier de Ricard (1843-1911), poète, journaliste, fils de Joseph-Barthélemy de Ricard.
 Matthieu Ricard (né en 1946), ancien docteur en génétique cellulaire, moine bouddhiste français.
 Nicolas Xavier de Ricard (1726-1812), commandant  français de l'île de Sainte-Lucie.
 Patrick Ricard (1994-), joueur américain de football américain.
 Paul Ricard (1909-1997), inventeur  français du pastis du même nom.
 Prosper Ricard (1874-1952), artiste français et protecteur des arts français, directeur du service des Arts indigènes au Maroc de 1920 à 1935.
 René Ricard
 René Ricard (1912-1999), dirigeant français de handball.
 Rene Ricard (1946-2014), peintre, poète et journaliste américain.
 Stéphane Ricard (né en 1983), coureur de fond français.
 Sylvain Ricard (né en 1969), scénariste de bande dessinée français.
 Vincent Ricard (né en 1985), bobeur français.
 Famille Ricard de Genouillac, ancienne famille française de la noblesse quercynoise.

Divers 
Ricard est la version occitane et catalane du nom et prénom Richard.

Articles connexes 
 L'entreprise Ricard du groupe Pernod Ricard et son produit-phare, le pastis Ricard.
 le puits Ricard, un ancien charbonnage situé à La Grand-Combe dans le département du Gard.

Liens internes 
 Circuit Paul-Ricard | Signes

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme